Dewlet I Girej (ur. 1512, zm. 1577) – chan krymski w latach 1551–1577
 Dewlet II Girej (ur. 1648, zm. 1718) – chan krymski w latach 1699–1702, 1709–1713
 Dewlet III Girej (ur. 1647, zm. 1717) – chan krymski w latach 1716–1717
 Dewlet VI Girej (ur. 1730, zm. 1780) – chan krymski w latach 1769–1770, 1775–1777